Stengg ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Stengg (1660–1741), Grazer Hofbaumeister
 Florian Stengg (* 1989), österreichischer Freestyle-Skier
 Johann Georg Stengg (1689–1753), steirischer Architekt und Barockbaumeister

Siehe auch:
 Steng